Florida peut désigner :

Personnalités

Patronyme 

 Richard Florida (1957) : un géographe américain.

Pseudonyme 

 Flo Rida (1979) : un chanteur américain.

Toponymes

Calle Florida (rue Florida) : une rue piétonnière et principale rue commerçante de Buenos-Aires ;
 Florida, une commune de la Province de Buenos Aires en Argentine.

Flórida Paulista : une municipalité de l'État de São Paulo ;

Florida : une ville de la région du Bio Bio ;

Florida : une municipalité du département de Valle del Cauca ;

Florida : une ville du pays.

Pays basque
 Florida, un quartier d'Abanto-Zierbena dans la province de Biscaye ;
 Florida, un quartier d'Hernani dans la province du Guipuscoa ;

Florida est la forme espagnole et anglais de la Floride, un État du sud-est des États-Unis. À ce titre, elle peut désigner :
 Florida Aquarium : un aquarium de Tampa ;
 Florida Atlantic University : une université publique à Boca Raton ;
 Florida City : une ville du comté de Miami-Dade ;
 Florida Film Critics Circle : une association de critique de cinéma ;
 Florida Heartland : une région au nord et à l’ouest du lac Okeechobee ;
 Florida Suncoast : zone côtière du centre-ouest et du sud-ouest.
Voir aussi :
 Florida : une ville du comté de Henry dans l'État de l’Ohio ;
 Florida (Massachusetts) ;
 Florida : une ville du comté de Monroe dans l'État de Missouri ;
 Florida, une ville dans l’État de New York (comté de Montgomery) ;
 Florida, une ville dans l’État de New York (comté d'Orange).

Florida est une municipalité du Copán.

Florida : un quartier de la ville de Casablanca.

Florida : une municipalité du pays.

Îles Florida ou îles Nggela : un groupe d'îles de l'archipel, dont :
 île Florida ou Nggela Sule, la principale île de ce groupe.

Florida : un des 19 départements du pays ;
 Florida : une ville du pays, chef lieu du département de Florida.

Florida : l'une des deux divisions territoriales et statistiques dont l'unique paroisse civile de la municipalité de Santa Rosalía dans l'État de Portuguesa ;
 Nueva Florida : capitale de la paroisse civile de Florida de la municipalité de Santa Rosalía dans l'État de Portuguesa.

Zoologie 
 Florida Cracker : une race chevaline originaire de Floride, aux États-Unis ;

Autres 
 Florida : une station de la ligne 1 du métro de Barcelone ;
 FLORIDA : un système de surveillance et de gestion de l'espace aérien des Forces aériennes suisses
 Yugo Florida : une automobile du constructeur serbe Zastava ;
 Zastava Florida : une automobile du constructeur égyptien NASR ;
 Florida breaks : un genre de musique breakbeat ;
 Le Florida : un café historique de la ville de Toulouse, en France ;
 Cottendorfia florida : une espèce de plante de la famille des Bromeliaceae.

Titres 

 Graham v. Florida
 Vernon, Florida

Voir aussi

Patronyme hispanique